Het ATP-toernooi van Montreal/Toronto 1998 (met de officiële naam du Maurier Open 1998) werd gespeeld van 3 tot en met 9 augustus 1998. Er werd gespeeld op hardcourtbanen van het National Tennis Centre in de Canadese stad Toronto.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Finales

Bovenste helft

Deel 1

Deel 2

Onderste helft

Deel 3

Deel 4

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Finales

Bovenste helft

Onderste helft

Externe links 
  Officiële website
 Enkel schema
 Dubbel schema

Toronto
1998